2019 ANLAS Czech Republic FIM Speedway Grand Prix – trzecia impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2019. Zawody odbyły się 15 czerwca 2019 na stadionie Markéta w Pradze.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Václava Milíka. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Zdeněk Holub i Ondřej Smetana.

Ze względu problemy osobiste w zawodach nie wystąpił Greg Hancock. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił: Robert Lambert.
 (#45)  Greg Hancock → (#505)  Robert Lambert

Z powodu kontuzji w zawodach nie wystąpił Tai Woffinden. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił: Max Fricke.
 (#108)  Tai Woffinden → (#46)  Max Fricke

Wybór pozycji startowych odbył się 14 czerwca.

Wyniki

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Czechy
2019
2019 w Czechach